Karlín är en stadsdel i Prag i Tjeckien.   Den ligger i kommunen Praha 8 och länet Prag, i den centrala delen av landet, i huvudstaden Prag. Karlín ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Karlín är huvudsakligen platt, men åt sydväst är den kuperad. Karlín ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Karlín. Runt Karlín är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Prag,  km väster om Karlín. Runt Karlín är det i huvudsak tätbebyggt. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Stadsdelar i Prag